

Geografia

Germania 
 Rohrdorf – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Rohrdorf – comune nel distretto dell'Alta Baviera (Baviera)
 Rohrdorf – ex comune ora frazione di Isny im Allgäu, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)
 Rohrdorf – ex comune ora frazione di Meßkirch, città nel distretto di Tubinga (Baden-Württemberg)

Svizzera 
 Niederrohrdorf – comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)
 Oberrohrdorf – comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)
 Rohrdorf – ex comune nel distretto di Baden (Canton Argovia)